Wahlkreis 63 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 63
 Landtagswahlkreis 63